Tremel of kaar, onderdeel van een molen
Trémel, gemeente in Frankrijk